Cyclas peut faire référence à :
 Cyclas Mörch, 1853 = Divalinga Chavan, 1951, un genre de mollusques bivalves de la famille des Lucinidae ;
 Cyclas H.Adams & A.Adams, 1857 = Lucinella Monterosato, 1884, un genre de mollusques bivalves de la famille des Lucinidae ;
 Cyclas elegans C.B. Adams, 1840 ou Cyclas rhomboidea Say, 1822 = Sphaerium rhomboideum (T. Say, 1822), une espèce de mollusques bivalves de la famille des Pisidiidae ;
 Cyclas, un genre d'insectes coléoptères de la famille des Curculionidae ;
 un sur-vêtement : voir Jaque européen du XIVe au XVIe siècle.

Homonymie de genre en biologie